Amerikai Egyesült Államok
 Zena (New York)
 Zena (Oklahoma)
 Zena (Oregon)